Believe (fragrância)
 Believe (série de TV)

Música
 Believe (álbum de Cher)
 Believe (álbum de Crematory)
 Believe (álbum de Disturbed)
 Believe (álbum de Justin Bieber)
 Believe (álbum de Katherine Jenkins)
 Believe (álbum de Natalie Grant)
 Believe (álbum de Orianthi)
 Believe (canção de Cher)
 Believe (canção de Justin Bieber)
 Believe (canção de Luna Sea)
 Believe (canção de Mumford & Sons)

Desambiguação